Дарко Божичић (Нови Сад, 1989) асистент је Правног факултета Универзитета у Новом Саду

Биографија 
Рођен је 1989. године у Новом Саду, где је завршио основну школу „Прва војвођанска бригада“ и гимназију „Светозар Марковић“.

Образовање 
Правни факултет Универзитета у Новом Саду уписао је школске 2008/2009. године, а дипломирао је 2012. године. На истом факултету школске 2012/2013. године уписао је дипломске академске мастер студије, које је окончао 2014. године одбранивши завршни рад на тему „Право на колективно преговарање у међународном, европском и домаћем праву и пракси“.

Радна места 
Након завршених основних академских студија радио је у банкарском сектору (Credit Agricole Bank). За сарадника у настави Правног факултета у Новом Саду на наставном предмету Радно право изабран је 2013. године. У звање асистента за исти наставни предмет изабран је 2015. године.

Чланство у организацијама и телима 
Члан је Удружења за радно право и социјално осигурање Србије.

Научни рад 
Област научног интересовања: радно право, међународно радно право, право социјалног осигурања.

Изабрана библиографија

Референце

Извори 
 Званични CV са сајта Правног факултета у Новом Саду 
 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду

Спољашње везе 
 ORCID profile
 Картон научног радника(5392)

Рођени 1989.
Професори новосадског универзитета
Српски правници
Биографије живих особа
Новосађани